Dit is een lijst van de grootste droogdokken ter wereld, zowel gegraven als drijvende dokken.

Bronnen 
 Worldwide Ship Repair Directory 2006-2007, The Motor Ship 2006,
 Ship2yard, All Shipyards.

Dok